Хе́нк Ти́ммер (; 3 декабря 1971, Хирден) — нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Являлся игроком сборной Нидерландов, за которую провёл 7 матчей.

Карьера

Клубная 
В течение 11 лет (с 1989 по 2000 годы) Хенк Тиммер выступал за команду «Зволле» из Первого дивизиона Нидерландов. В 2000 году он переходит в «АЗ», где Тиммер в возрасте 29 лет дебютирует в Эредивизи. В сезонах 2001/02 и 2002/03 он выступал на аренде в клубах «Фейеноорд» и «Аякс» соответственно. Затем в 2003 году вратарь вернулся в «АЗ» и провёл там три сезона в качестве игрока основы. В сезоне 2005/06 Тиммер помог «АЗ» занять второе место в чемпионате, а в следующем году — добраться до финала Кубка Нидерландов. В 2006 году Хенк Тиммер переходит в «Фейеноорд» из-за конфликта с тогдашним тренером «АЗ» Луи ван Галом.

Тиммер принял решение закончить профессиональную карьеру в 38 лет после того, как «Фейеноорд» занял 7 место в сезоне 2008/09. Но в марте 2010 года он снова вернулся в футбол и подписал контракт с клубом «Херенвен», в котором все три заявленных на чемпионат голкипера оказались травмированы. Тиммер сыграл 9 матчей и ушёл из клуба, так как контракт заключался до конца сезона 2009/10.

В сборной 
Первый вызов в сборную Нидерландов Тиммер получил в феврале 2005 на товарищеский матч со сборной Турции, когда футболисту было уже 33 года. Его дебют состоялся 12 ноября 2005 в товарищеской встрече против сборной Италии (тогда итальянцы выиграли 3:1). Вратарь был заявлен на Чемпионат мира 2006 года и Чемпионат Европы 2008 года, но ни разу не выходил на поле. Всего Хенк Тиммер сыграл в составе сборной 7 матчей.

Личная жизнь 
Хенк Тиммер женат на нидерландской конькобежке и трёхкратной олимпийской чемпионке Марианне Тиммер.

Статистика выступлений в чемпионате

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Херенвен»